Појам Арат може да се односи на:

 Арат из Сикиона
 Арат (митологија), је личност из грчке митологије
 Арат (река), је река у Француској